Уралма́ш — жилой район в северной части города Екатеринбурга. Возник во второй четверти XX века как соцгород одноимённого завода.

География 
Административно относится к Орджоникидзевскому району. Располагается в северной части города, отделён от него с юга заводом «Уралмаш», в честь которого и получил название. Условно его можно ограничить улицами: Машиностроителей — на юге, Космонавтов — на востоке, Бакинских Комиссаров и Донбасская — на севере и северо-западе. За границами двух последних улиц расположен обширный частный сектор, который плавно переходит в лесопарковую зону.

Население 
На Уралмаше проживает большая часть населения Орджоникидзевского района. Общая численность составляет свыше 200 тысяч человек.

История 

Летом 1926 года на месте будущего УЗТМ были вырыты первые землянки рабочих. Посёлок строителей завода до 1928 года состоял из неблагоустроенных бараков. Фактически они представляли собой обычные сараи с печным отоплением и нарами. В 1928 году бюро по проектированию нового жилого района возглавил Пётр Васильевич Оранский. Проект так называемого соцгорода предусматривал расположение жилого массива к северу от завода. И это не случайно: господствующие ветра здесь западные и северо-западные, поэтому жилой район мало страдает от вредных промышленных выбросов в атмосферу. В 1928 году началось строительство деревянных двухэтажных жилых домов в районе будущих улиц Кировградской, Красных Борцов, Уральских Рабочих. К ноябрю 1930 года было возведено несколько 4-этажных кирпичных домов на улице Ильича. Новосёлов особенно радовало редкое по тем временам центральное отопление и уж совсем большая редкость — ванны.

В начале 30-х годов улица Ильича считалась самой привилегированной — здесь жили руководители завода, районные власти, инженеры, иностранные специалисты (в основном из Германии). В те времена кладку стен умели вести только в летнее время, и практически на строительство дома уходило около двух лет. Но с проблемой справились очень быстро — решили строить так называемые «каркасно-засыпные» дома. Каркас таких двух- и трёхэтажных домов делался из толстого бруса, а стены — из двойных деревянных щитов, между которыми насыпались опилки и известь. К ним подтягивали канализацию и водопровод, но отопление было печным. Очень быстро каркасными домами застроили целые кварталы — часть улицы Молотова (ныне — 40-летия Октября), всю улицу Индустрии, Стахановскую. По расчётам, каркасные дома должны были простоять 20 лет, фактически же ещё в 2010 году в них жили люди.

В середине 30-х развернулось строительство в четырёхугольнике между улицами Культуры, Красных Партизан, Банникова и Орджоникидзе. Многие жители этого квартала переселились сюда с улицы Ильича, поэтому в народе за кварталом прочно закрепилось название «дворянское гнездо». Для озеленения улиц соцгорода с Поволжья везли вагонами ясени, липы, клёны, дубы, декоративные кустарники.

20 сентября 1933 года поселок Уралмашзавода имени Орджоникидзе вошел в состав города Свердловска.

Инфраструктура

Транспорт 
Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами и трамваями, которые обеспечивают как внешнюю связь Уралмаша с центром города и с районами Эльмаш, Новая Сортировка, ВИЗ, так и внутреннюю с жилыми кварталами района. Также важную роль играет метро (станции «Уралмаш», «Проспект Космонавтов»), пущенное здесь в 1991 году, которое обеспечивает связь жителей района с железнодорожным вокзалом, центром и югом города.

Образование 

В районе расположено много крупных школ, больниц, детских садов, профессиональных училищ и вуз — Российский государственный профессионально-педагогический университет.

Спорт 
На территории района расположены следующие спортивные организации: спорткомплекс «Уралмаш», ДЮСШ № 19 Олимпийского резерва, Детский стадион, СОК «Арена»

В зимнее время года работает лыжная база на ул. Бакинских Комиссаров, 13, располагающаяся рядом с лесным массивом.

Досуг и отдых 
Из предприятий досуга можно выделить ДК им. Лаврова, Дворец культуры Уралмашзавода, кинотеатр «Знамя» и ныне снесённый кинотеатр «Темп».

До недавнего времени в заброшенном состоянии находился ПКиО «Уралмаш» — «Летний парк», бывший популярным до начала XXI века. В июне 2010 на территории парка провели уборку, убрали автопарковку, на прогулочных аллеях установили скамейки и урны для мусора, появилось летнее кафе. В мае 2012 года реконструкция парка продолжилась: был построен новый забор, установлено несколько аттракционов, обеспечена круглосуточная охрана территории.

На западе района располагается Шувакишский лесопарк («Парк Победы»), расположенный в лесном массиве.

Религия 

В микрорайоне представлены различные религиозные конфессии. Однако в целом по статистике преобладает православное население. Всего 4 православных храма, самый большой — храм Рождества Христова, заложенный в 1996 году. В храме находятся частицы мощей более чем 40 святых.

Также есть 2 церкви в бывших детских садах и церковь на Северном кладбище.

Экология 
Спад производства в последние годы, а также некоторые природоохранные мероприятия делают жизнь в районе более экологически благоприятной.

К северо-западу от района расположен большой лесной массив — Шувакишский лесопарк, а чуть севернее — Парк Победы — излюбленные места отдыха уралмашевцев. Там же находится некогда чистейшее озеро Шувакиш, ныне превращенное в болото антропогенным воздействием.

Криминальная обстановка 
Район ещё в 1990-е годы часто называли «криминальной столицей России». Это связано с появлением крупной ОПГ «Уралмаш», взявшей контроль почти над всем городом и областью с начала 1992 до конца 2005 г. Также этому способствовал общий разгул преступности, связанный с тяжёлым материальным положением жителей, начавшийся после распада СССР.
По сводкам РУВД по Орджоникидзевскому району:
В начале 2005 года Уралмаш признан самой опасной территорией города Екатеринбурга. В 2004 году там было совершено более десяти тысяч преступлений, то есть пятая часть всех противоправных действий, зарегистрированных за год на территории столицы Урала.
С 2005 года обстановка немного улучшилась и стабилизировалась, однако о резком спаде преступности говорить ещё рано.

Примечания 

Орджоникидзевский район Екатеринбурга
Жилые районы Екатеринбурга
Районы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Населённые пункты, вошедшие в состав Екатеринбурга